Buslijn 97/98 (Rotterdam-Krimpen)
Buslijn 98 (Grootegast-Leek)
Buslijn 98 (Beek-Bunde)
Buslijn 98 (Heerenveen-Makkum)

Zie ook 
Buslijn 97 (doorverwijspagina)